Имени Войкова — топоним в России:
 Имени Войкова — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области.
 Имени Войкова — посёлок в Муромском районе Владимирской области.
Имени Войкова — остановочный пункт Горьковской железной дороги.

См. также 
 Войково
 Войковский

Объекты, названные в честь Петра Войкова